Amarok (software); een audiospeler- en manager voor verschillende platformen
 Amarok (wolf); een wolf uit de Inuit-mythologie
 Amarok (album); een album van Mike Oldfield uit 1990
 Amarok (Nargaroth); een album van Nargaroth uit 2000
 Amarok (Spaanse band); een Spaanse (Catalaanse) band
 Amarok (Poolse band); een Poolse band en tevens de naam van hun debuutalbum uit 2001
 Volkswagen Amarok; een terreinwagen gemaakt door Volkswagen